Een reeks pinnetjes op een printplaat, bijvoorbeeld een moederbord, meestal op een onderlinge afstand van 1/10 inch, waarop een connector kan worden aangesloten.
Een headerbestand
Een header aan het begin van een computerbestand die de eigenschappen van dat bestand beschrijft
Het Engelse woord voor uitlaatspruitstuk